Choisy ist der Name

von Orten in Frankreich:
 Choisy, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Choisy-au-Bac, Gemeinde im Département Oise
 Choisy-en-Brie, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Choisy-la-Victoire, Gemeinde im Département Oise
 Choisy-le-Roi mit dem Schloss Choisy, Gemeinde im Département Val-de-Marne
 Choisy, Ortschaft in der Gemeinde Sciez im Département Haute-Savoie

von Personen:
 Auguste Choisy (1841–1909), französischer Architekturhistoriker
 François-Timoléon de Choisy (1644–1724), französischer Schriftsteller
 Jacques-Denis Choisy (1799–1859), Schweizer Botaniker
 Maurice Gustave Benoît Choisy (1897–1966), Pilzkundler
 Thomas de Choisy (1632–1710), erster Gouverneur von Saarlouis